Леу́шино — топоним в России:

 Леушино — упразднённое село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Леушино — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Леушино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Леушино — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Леушино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Леушино — деревня в Кашинском районе (Булатовское сельское поселение) Тверской области.
 Леушино — деревня в Кашинском районе (Фарафоновское сельское поселение) Тверской области.

См. также 
 Леушино Старое — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Новое Леушино — село в Тейковском районе Ивановской области.